NGC 5625-1
NGC 5625-2